The Black Album — четвёртый (двойной) студийный альбом британской панк-группы The Damned, записанный группой в мае-июле 1980 года в студиях Rockfield (Монмут, Уэльс) и Shepperton Studios (Шеппертон) и выпущенный лейблом Chiswick в октябре 1980 года. Диск стал первым, в записи которого принял участие бас-гитарист Пол Грей.

Об альбоме 
Всю третью сторону альбома занимает один трек, «Curtain Call», на четвёртой представлены «живые» записи, сделанные для фэн-клуба группы в Шеппертоне.

29 ноября 1980 года альбом поднялся до #29 в UK Albums Chart. Сингл из альбома «Love Song» поднялся до #20 в UK Singles Chart, став первым хитом группы.

Список композиций

Сторона 1 
 «Wait for the Blackout» — 3:57 *
 «Lively Arts» — 2:59
 «Silly Kids Games» — 2:35
 «Drinking About My Baby» — 3:04
 «Twisted Nerve» — 4:39
 «Hit or Miss» — 2:37
Авторы всех песен: Рэт Скэбис, Кэптен Сенсибл, Пол Грей, Дэйв Вэниан, за исключением:

 — Скэбис, Сенсибл, Грей, Билли Карлофф
† — Скэбис, Сенсибл, Грей, Вэниан, Джованни Дадомо

Сторона 2 
 «Dr Jekyll & Mr Hyde» — 4:35 †
 «Sick of This and That» — 1:50
 «The History of the World Part 1» — 3:45
 «13th Floor Vendetta» — 5:05
 «Therapy» — 6:12

Сторона 3 
 «Curtain Call» — 17:13

Сторона 4 
 «Love Song» [Live] — 2:10
 «Second Time Around» [Live] — 1:46
 «Smash It Up (Parts 1 & 2)» [Live] — 4:24
 «New Rose» [Live] — 1:49 ‡
 «I Just Can’t Be Happy Today» [Live] — 3:55 (*)
 «Plan 9 Channel 7» [Live] — 5:12

Авторы всех песен — Скэбис, Сенсибл, Вэниан, Элджи Уорд, за исключением -
(*) — Скэбис/Сенсибл/Вэниан/Уорд/Дадомо,
‡ Брайан Джеймс

Deluxe Edition (бонус-CD) 
 «Love Song» [Live] — 2:10
 «Second Time Around» [Live] — 1:46
 «Smash It Up (Parts 1 & 2)» [Live] — 4:24
 «New Rose» [Live] — 1:49
 «I Just Can’t Be Happy Today» [Live] — 3:55
 «Plan 9 Channel 7» [Live] — 5:12
 «White Rabbit» — 3:00
 «Rabid (Over You)» — 3:44
 «Seagulls» — 2:36
 «The History of the World (Part 1)» [Single Version] — 3:48
 «I Believe the Impossible» — 2:54
 «Sugar and Spite» — 1:30
 «There Ain’t No Sanity Clause» — 2:29
 «Looking At You» [Live] — 5:51
 «White Rabbit» [Extended Version — Original Mix] — 5:24

Участники записи 
 Dave Vanian — вокал
 Captain Sensible — гитара, вокал
 Paul Gray — бас-гитара
 Rat Scabies — ударные

Примечания 

Альбомы 1980 года
Альбомы Chiswick Records
Альбомы The Damned
Альбомы панк-рока
Альбомы готик-рока